Иван Худяков:
 Худяков, Иван Александрович (1842—1876) — русский фольклорист и этнограф, революционер.
 Худяков, Иван Дмитриевич (1938—2016) — советский партийно-государственный деятель; российский общественный деятель и политик.
 Худяков, Иван Степанович (1913—1990) — Герой Советского Союза.